Semič  – comune sloveno
 Semantic Interoperability Centre Europe (SEMIC.EU) – servizio di e-government dell'Unione europea
 Elvett Semic  – personaggio del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov

Case editrici 
 Semic  – casa editrice francese
 Semic Interprint  – casa editrice ungherese
 Semic Press  – casa editrice svedese
 TM-Semic  – casa editrice polacca
 Kustannus Oy Semic  – ex casa editrice finlandese